Pařížov může znamenat:

 Pařížov — část obce Běstvina v okrese Chrudim v České republice
 vodní nádrž Pařížov — vodní nádrž na řece Doubravě v okrese Chrudim v České republice